Chauhan est un nom propre indien qui peut faire référence à :

Caste et dynastie 
  (Chahamana en sanskrit), caste rajput du nord de l'Inde ;
 , dynastie rajput du nord-ouest de l'Inde du Moyen Âge :
  Prithviraj Chauhan (1149-1192), souverain rajput indien.

Patronyme 

 Anuja Chauhan (1970-), écrivaine, publicitaire et scénariste indienne ;
  (1991-), actrice indienne ;
  (1947-2020), joueur de cricket indien ;
  (1956-), acteur indien de télévision ;
  (1955-), écrivain et chanteur indien ;
  (1929-2007), fondateur du mouvement Khalistan, séparatiste sikh pour la région du Pendjab ;
  (1976-), cheffe cuisinière indo-américaine et personnalité de télévision ;
 Mohit Chauhan (1966-), chanteur indien ;
 Rajat Chauhan (1994-), archer sportif indien ;
 , actrice indienne ;
 Prithviraj Chauhan ou Prithivîrâja Châhumâna III (1149-1192), dernier roi hindou de Delhi ;
 , homme politique et ministre indien ;
  (1966-), joueur de cricket indien ;
  (1993-), joueur de cricket indien ;
 , réalisateur et scénariste indien ;
  (1950-), homme politique indien ;
 , homme politique indien ;
  (1961-), homme politique indien ;
  (1962-), scénariste indien ;
  (?-1994), officier de l'armée indienne de la contre-insurrection au Cachemire ;
  (1975-), réalisateur et scénariste indien ;
 Shivraj Singh Chauhan (1959-), homme politique indien ;
  (1985 ou 1987-), modèle, chanteuse et actrice indienne ;
  (1989-2017), mannequin, actrice et une animatrice de télévision indienne ;
  (1904-1948), poète indienne ;
 Sunidhi Chauhan (1983-), doubleuse et chanteuse indienne pour le cinéma ;
 Vijay Singh Chauhan (1949-), athlète indien ;
 , acteur et modèle indien.

Astronomie 
 (20264) Chauhan, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme indien